Deux navires de lUS Navy portent le nom dUSS Grayback :
l', un sous-marin lancé en 1941 et coulé en 1944 ;
l', un sous-marin conventionnel lanceur de missiles de croisière, lancé en 1958 et coulé comme cible en 1986.

Grayback